Bonanza Peak ist der Name folgender Berge in den Vereinigten Staaten:

 Bonanza Peak (Alaska)
 Bonanza Peak (Idaho)
 Bonanza Peak (Nevada) 
 Bonanza Peak (Washington)